B 70, B70 oder B-70 steht für:
 Bundesstraße 70 in Deutschland
 Packer Straße in Österreich
 West Bromwich, englischen Postleitzahl (eine Hälfte des Distrikts) 

 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Teke-Sprachen

 Valkyrie, ein geplanter US-amerikanischer Mach-3-Bomber, 1964–1969 Versuchsreihe: North American XB-70
 Besturn B70, eine chinesische Limousine
 Chrysler B-70, ein PKW-Modell aus den 1920er Jahren

B70